Колосник — складова колосникової решітки.
 Колосник — інша назва пирію.
  — верхня частина театральної сцени, арени цирку чи знімального майданчика павільйону кіностудії, яка виконується ґратчастою для можливості спускати декорації. Слугують місцем встановлення верхніх блоків, сценічних підйомів.

Примітки